Batoe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Batu (ort i Indonesien, Jawa Timur), 
 Batu (ö i Indonesien, Kepulauan Riau, lat 0,58, long 107,11), 

Robotskapade Indonesienförgreningar